Jumpin’ Jack Flash – singiel The Rolling Stones z 1968
 Jumpin’ Jack Flash – amerykański film z 1986

Zobacz też